Трулли:
 Трулли, Ярно
 Трулли — см. Трулло — традиционные жилища в Италии.
 Трулли (Кипр), Troulloi - деревня на территории Зелёной линии на Кипре